Britney Jean () — восьмой студийный альбом американской певицы Бритни Спирс,  выпущенный 3 декабря 2013 года на лейбле RCA Records; первый альбом Спирс, вышедший на другом лейбле, после роспуска Jive Records. 16 сентября 2013 года был выпущен первый сингл с альбома «Work Bitch». В коммерческом плане альбом не добился успеха. По состоянию на июль 2016 года продажи альбома в США составляют 272 000 копий. Во всём мире было продано 700 000 копий альбома.

Предыстория 
Впервые, о том что Спирс работает над восьмым студийным альбомом было объявлено в декабре 2012 года. Позже стало известно, что will.i.am будет исполнительным продюсером нового проекта. 17 сентября 2013 года, на шоу Good Morning America Спирс сообщила, что альбом ещё не имеет названия, и будет выпущен 3 декабря 2013 года. На вопрос, какая её любимая песня на новом альбоме, Спирс назвала балладу «Perfume», написанную австралийской певицей Сией Фёрлер.

15 октября 2013 года, во время пребывания в Лондоне, Спирс посетила радио Capital и объявила, что новый альбом получил название Britney Jean. Певица пояснила, что это личное название, потому что так её называют члены семьи, и ей хотелось разделить этот личностный смысл с поклонниками.

Спирс несколько раз упомянула, что данный альбом является её самой личной записью на сегодняшний день. Исполнительный продюсер will.i.am сказал, что встречался с ней много раз, чтобы обсудить её вдохновение и надежды на новую пластинку. Спирс раскрыла, что одной из тем этого альбома будет её разрыв с бывшим женихом Джейсоном Травиком. 25 октября, вместе с открытым письмом к поклонникам, Спирс представила обложку альбома Britney Jean. В письме она описала звучание записи как более личное, чувственное и уязвимое, чем остальная часть её альбомов, но в то же время со штрихами оптимистичного танцевального звучания.

Создание и запись 

В октябре 2012 года, когда Спирс была судьёй второго сезона американского музыкального шоу The X Factor, певица была замечена в студии с продюсером Родни Джеркинсом. Джеркинс подтвердил, что он работает со Спирс "в конце этого года. Она пригласила меня на шоу X Factor и попросила сделать с ней кое-что, так что посмотрим что получится, раз уж мы получили шанс поработать вместе." Через месяц, автор песен Элайджа Блейк сказал, что он писал песни со Спирс, и что её фанаты "будут удивлены. Я бы сказал, что это будет определённо "неожиданно" от Бритни во многих отношениях, в том, что она играет с текстурами и ступает на новые основания и жанры. Из разговора с ней ясно, что она определённо пытается выйти за границы этого времени." Однако, в январе 2013 года, Блейк отрицал, что работал над альбомом Спирс, но продюсер Hit-Boy подтвердил это, и сказал, что альбом бы имел "глобальное звучание".

В мае 2013 года, Naughty Boy сказал, что он будет работать с Уильямом Орбитом над восьмой пластинкой певицы, и отметил, что материал "звучит очень хорошо. Я всегда хотел с ней поработать, но я хотел бы сделать что-то немного другое". Также Naughty Boy сказал, что не собирался воссоздать в записи дабстеп, потому что "Я большой поклонник поп-музыки и этой культуры, и я определённо хочу сохранить это движение. Я не пытаюсь сделать то, что вы слышали раньше. Это другое." В том же месяце, will.i.am сказал, что начал запись песен со Спирс, комментируя: "даже прежде чем мы начали, у нас была связь, доверие и комфорт. Я никогда прежде не работал как сейчас. Даже с Black Eyed Peas."

12 июля 2013 года, Спирс написала в Твиттере: "Провела удивительный день с красивой и талантливой Сиэ. Мы вместе написали такую особенную песню." Позже стало известно, что песня, над которой они вместе работали — это баллада «Perfume». В августе 2013 года, певица отправилась в Озёрный край (Великобритания), чтобы закончить работу с Naughty Boy и Орбитом. 25 октября 2013 года, Спирс опубликовала на своём официальном сайте рукописное письмо поклонникам, в котором сказала об её восьмом альбоме: "Я прошла через многое в последние несколько лет, и это действительно вдохновило меня копать глубже и писать песни, с которыми, я думаю, каждый найдёт общий язык." Она также сказала: "Работая с такими людьми как Сиэ, Уильям Орбит, и конечно же will.i.am я обрела удивительный опыт. Они выслушали все мои идеи и помогли воплотить их в жизнь."

Композиция 
Britney Jean — это концептуальный альбом об "одиночестве поп-жизни". Второй трек с альбома «Work Bitch» является танцевальной песней с влиянием электронной танцевальной музыки, в которой Спирс неоднократно призывает поклонников "приступить к работе". Третий трек «Perfume» — это мощная баллада, вдохновлённая стилем 1980-х годов, которую Спирс описывает как невероятно особенную для неё, потому что она ей очень близка, такая история знакома всем. "Каждый прошёл через незащищённое место в отношениях, что сделало их уязвимыми, и я думаю, что эта песня описывает это."

Синглы 
Первый сингл «Work Bitch» был выпущен 16 сентября 2013 года. Песня была хорошо принята поклонниками ,но критики не оценили композицию, прогнозируя ей небольшие продажи. Песня дебютировала под #12 в американском чарте Billboard Hot 100. Сингл продан в размере 182.000 копий в первую неделю продаж. Видеоклип на «Work Bitch» также получил положительные отзывы, причём большинство похвалили танцы Спирс.

Вторым синглом стала композиция «Perfume», написанная Бритни в соавторстве с певицей Сия, выпущенная 3 ноября 2013 года. Песня не была успешна в чартах.

Альбом был выпущен 3 декабря и спустя всего 19 минут после официального выхода альбома, Бритни Спирс возглавила альбомный чарт "iTunes".Возглавив "iTunes" всего за 19 минут побив рекорд Майли Сайрус с диском “Bangerz” которому понадобилось для этого 35 минут.

Промо

Промо альбома 
Бритни нигде не выступала с песнями для продвижения альбома, это весьма сказалось на продажах синглов и самого альбома. Аналитики предсказывали, что новый альбом будет на 4 месте по продажам 1-й недели. Аналитики оказались правы, альбом "Britney Jean" стартовал с 4-го места в "Billboard Hot 200" с продажами лишь 107 тысяч копий в первую неделю.

Britney: Piece of Me 

В отличие от предыдущих релизов, с синглом «Work Bitch» Спирс нигде не выступала. Вместо этого, на шоу Good Morning America она сообщила, что подписала двухлетний контракт на выступления в казино Planet Hollywood Resort and Casino в Лас-Вегасе под названием Britney: Piece of Me. Первое шоу состоится 27 декабря 2013 года, и последующие выступления продлятся до 2015 года.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Бритни Спирс
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные will.i.am
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта
Альбомы Sony Music Entertainment
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke